128. længdegrad kan henvise til:

 128. vestlige længdekreds
 128. østlige længdekreds